Alžírský puč se jméno používané pro tři různé vojenské státní převraty, které se odehrály v Alžíru:
 Alžírský puč (1942), 8. listopadu 1942, povstání odboje Svobodné Francie proti Vichistické Francii
 Alžírský puč (1958), 13. května 1958, na podporu generála Charlese de Gaulla
 Alžírský puč (1961), 21. dubna 1961, proti Charlesi de Gaullovi, prezidentovi Páté Francouzské republiky

Reference